Radzików peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Radzików, village de la voïvodie de Lubusz
 Radzików, village de la voïvodie de Mazovie
 Radzików, village de la voïvodie de Basse-Silésie